Georgia (lettertype), een lettertype
Georgia (Pokémon), een personage uit de Pokémon-anime
Georgia (staat), een staat in de Verenigde Staten
de Engelse benaming van Georgië, een land in Oost-Europa
Georgia (1988), een Australische thriller geregisseerd door Ben Lewin	
Georgia (1995), een Amerikaans drama geregisseerd door Ulu Grosbard

Zie ook 
 Zuid-Georgia, een eiland in de eilandengroep Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden